Țestoasele Ninja (cunoscut și ca ￼Aventurile Țestoaselor Ninja pentru sezonul 5) este un serial american 3D CGI de animație. Este al treilea serial animat bazat pe personajele cu același nume. Premiera în Statele Unite a fost pe 29 septembrie 2012 pe canalul Nickelodeon, terminându-se pe 12 noiembrie 2017.

Aici este lista completă de episoade a serialului animat din 2012 Țestoasele Ninja.

Episoade

Referințe

Țestoasele Ninja
Țestoasele Ninja